

Patronyme 
Charles Ansart (1906-1992) fut dirigeant d'une société d'autocars, puis bibliothécaire et Président de la Société Archéologique et Historique de Clermont (Oise) de 1949 à 1986. Il rédigea des articles sur des sujets très divers pour ses bulletins historiques. 
 Edmond Ansart (1827-1886) est un homme politique français.
 Félix Ansart (1796-1849) est un écrivain français.
 Gérard Ansart (1903-1991), architecte, décorateur, dessinateur qui a œuvré dans les départements de la Somme, de l'Oise et du Pas-de-Calais de l'entre-deux-guerres aux années 1980 dans la décoration d'édifices religieux.
 Gustave Ansart (1923-1990) était une personnalité politique française.
 Michel Ansart (1937-), général français.
 Pierre Ansart (architecte), (1873-1941), est un architecte du  ayant  pris une part importante dans la reconstruction  et la décoration des édifices religieux après la Grande Guerre. Il a également érigé les monuments aux morts de Cantigny, Chépy et Rubempré, entre autres.
 Pierre Ansart (1922-2016) est professeur émérite de l'Université Paris VII, spécialiste de Proudhon, mène ses recherches sur les idéologies politiques et les rapports entre philosophie et sociologie.

Toponyme 
 Ansart est un village de la commune de Tintigny, en Belgique.